Gnezdilovo (Ivanovo) - dorp in de Russische oblast Ivanovo
 Gnezdilovo (Kaloega) - dorp in de Russische oblast Kaloega
 Gnezdilovo (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Gnezdilovo (Vladimir) - dorp in de Russische oblast Vladimir
 Gnezdilovo (Voronezj) - dorp in de Russische oblast Voronezj